San Leucio peut désigner:
 San Leucio (Caserte), ancienne commune italienne, frazione de la commune de Caserte en Campanie ;
 San Leucio del Sannio,  commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie en Italie ;

Voir aussi